Romániai települések:
 Lupsa, Brassó megyében
 Nagylupsa, Fehér megyében